Армас Отто Вяйсянен (1890—1969) — фінський фольклорист-музикознавець, збирач та дослідник усної народної творчості фіно-угорських народів.
 Лео Вяйсянен (* 1997) — фінський футболіст, захисник шведського клубу «Ельфсборг» та національної збірної Фінляндії.
 Саулі Вяйсянен (* 1994) — фінський футболіст, захисник, півзахисник італійського ФК «Кротоне».
Фінські прізвища